Flanders House (Londen)
 Flanders House (New York)